Saint-Maximin (Gard)
Saint-Maximin (Isère)
Saint-Maximin (Oise)
ook:
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,  Var